DKA může znamenat více věcí:

 Konečný automat (deterministický konečný automat)
 Daniel Kaczmarczyk (pseudonym DKA) – polský raper a sportovec
 označení vozidel v okrese Kamienna Góra
 zkratka pro  město Dobruška